Allee der Kosmonauten bezeichnet

 eine Straße in Berlin, siehe Allee der Kosmonauten (Berlin)
 eine Musikgruppe, siehe Allee der Kosmonauten (Band)
 einen Film (1999), siehe Allee der Kosmonauten (Film)
 eine Choreografie von Sasha Waltz, siehe Allee der Kosmonauten (Choreografie)
 eine Gemeinschaftsaktion der Raumfahrer der verschiedensten Nationen mit Baumpflanzzeremonie beim Kosmodrom Baikonur